Чекмари — название населённых пунктов в России:

 Чекмари — деревня в Нагорском районе Кировской области.
 Чекмари — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Чекмари — село в Сосновском районе Тамбовской области.